Copa Claro 2014 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 8 по 16 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 21й за карьеру в основном туре ассоциации. Ему удалось победить на этом турнире в 3й раз подряд.
 Фабио Фоньини сыграл свой 2й одиночный финал в сезоне и 7й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает 1й парный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марк Лопес выигрывает 1й парный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Copa Claro
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2014 года
2014